Spektrum kan betyde flere ting:

 Spektrum er et område der er bredt og varieret sammensat, og hvor variationen går fra en yderlighed til en anden.
 Lydspektrum 
 Farvespektrum· 
 Det elektromagnetiske spektrum
 Spektrum (funktionsanalyse)
 Spektroskopi- måling og studie af spektre
Bygninger
 Oslo Spektrum - indendørs arena i Oslo.
 Trondheim Spektrum - messe- og kongrescenter i Trondheim.
Spektrum serien - en paranormal science fiction serie af forfatteren Nanna Foss startende i 2014. Indtil videre er der udgivet 4 bind. Den har tidsrejser med udgangspunkt i lysets farvespektrum som udgangspunkt.